Пересолил может означать:

Произведения 
 Пересолил — рассказ А. П. Чехова.
 Пересолил — советский кукольный мультфильм 1959 года.